

Codici 
 kxm – codice ISO 639-3 della lingua khmer settentrionale

Musica 
 KXM – gruppo musicale statunitense
 KXM – album dell'omonimo gruppo del 2014